Vallières pode se referir a:
 Vallières (Alta Sabóia)
 Vallières (Aube)
 Vallières (Haiti)

Desambiguações de topônimos